Dashi steht für:

 Dashi, japanischer Fischsud;
 Dashi (Beizhen), Großgemeinde (大市镇) der Stadt Beizhen in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Dashi (Lizhou), Großgemeinde (大石镇) im Stadtbezirk Lizhou der Stadt Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Dashi (Pengxi), Großgemeinde (大石镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Yelü Dashi, Khan der Kara Kitai.